

Plaatsen 
 Brightwell
 Brightwell Baldwin
 Brightwell-cum-Sotwell

Personen 
 Robbie Brightwell, Engels atleet